EM i håndbold 2000 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 EM i håndbold 2000 (mænd)
 EM i håndbold 2000 (kvinder)